Нойтермаа () — топоним в Карелии до 1948 года

 Нойтермаа — прежнее название посёлка при железнодорожной станции Соловьёвка в Плодовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.
 Нойтермаа — прежнее название платформы Суходолье на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги.

Примечания